

Sigle 
 Human capital management – sinonimo di sistema di gestione delle risorse umane
 Hypertrophic cardiomyopathy – cardiomiopatia ipertrofica
 Hồ Chí Minh

Codici 
 HCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eil (Somalia)